Brown (anglicky hnědý) může být:

příjmení
 viz Brown (příjmení)

geografické pojmy
 Brown County, jméno devíti okresů v USA

vysoké školy
 Brown University, Providence, USA

obchodní pojmy
 Brown, Boveri & Cie., švýcarský elektrotechnický koncern se sídlem v Badenu
 Brown-Forman Corporation, americká firma
 Asea Brown Boveri, nadnárodní elektrotechnický koncern

v kultuře
 Bobby Brown (Goes Down), píseň Franka Zappy vydaná na albu Sheik Yerbouti v roce 1979
 Brown Bird, americká neofolková skupina pocházející z Rhode Islandu
 Brown Sugar („hnědý cukr“, též slangově heroin), nahrávka skupiny The Rolling Stones
 Mladý hospodář Brown, povídka amerického spisovatele Nathaniela Hawthorna, vydaná v roce 1835
 Otec Brown (seriál), britský detektivní dramatický televizní seriál
 Purple and Brown, britský dětský televizní seriál z let 2005-2008
 Savoy Brown, britská bluesová skupina založená v roce 1965
 Teela Brownová, hrdinka SF románu Prstenec Larryho Nivena
 Paní Brownová, britský historický film z roku 1997 o královně Viktorii
 Murphy Brown, americký televizní seriál z roku 1988
 Jackie Brownová, americký film z roku 1997

ostatní
 Brown-Séquardův syndrom, soubor příznaků nastávající po jednostranném přetětí či útlaku míchy
 Brownův kód
 Brownův pohyb
 Případ Mercy Brownové
 Hooker a Brown, mytické hory, které byly považované za dvě nejvyšší hory Severní Ameriky
 Mučednictví Johna Browna, esej amerického transcendentalistického filozofa H. D. Thoreaua
 Poslední dny Johna Browna, esej amerického transcendentalistického filozofa H. D. Thoreaua
 Obhajoba kapitána Johna Browna, esej amerického transcendentalistického filozofa H. D. Thoreaua
 Otec Brown, fiktivní postava katolického kněze a amatérského detektiva, kterou vytvořil anglický katolický novinář a spisovatel Gilbert Keith Chesterton

Související články 
 Braun